Die US Open 2003 fanden vom 13. bis 16. September 2003 in Boston, Massachusetts, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2003/04.
 
Titelverteidiger war David Palmer, der auch in diesem Jahr das Finale erreichte. Im Endspiel traf er auf Peter Nicol, der die Partie mit 15:10, 14:15, 15:14 und 17:15 gewann. Dies war Nicols zweiter Gesamtsieg bei den US Open.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse der Herren auf squashinfo.com (englisch)
 Ergebnisse der Damen auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2003/04
WSA World Tour 2003/04
2003
Squashturnier in Boston